Il termine di origine giapponese Momonga può riferirsi a:

 diverse specie di scoiattoli volanti della tribù Pteromyini, ed in particolare allo scoiattolo volante nano giapponese (Pteromys momonga)

Momonga, personaggio del manga ed anime One Piece